РПСС — аббревиатура, означающая:

 Расчёт пространственных стержневых систем — программа; см. также Городецкий, Александр Сергеевич.
 Российская партия свободы и справедливости (бывшая Коммунистическая партия социальной справедливости) — российская политическая партия
 Руководители, профессионалы, специалисты и служащие
 Рабочая партия социальной справедливости — чешская ультраправая политическая партия